Черск — топоним:

Белоруссия 
 Черск — деревня в Брестском районе Брестской области.

Польша 
 Черск — город, Хойницкий повят Поморского воеводства.
 Черск — деревня,  Пясечинский повят Мазовецкого воеводства.
 Черск — городско-сельская гмина, Хойницкий повят, Поморского воеводства.

Украина 
 Черск — село в Маневичском районе Волынской области.

См. также 
 Черский